Sonnenkalb ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Victor Sonnenkalb (1814–1869), Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung und sachsen-altenburgischer Minister
 Hugo Sonnenkalb (1816–1887), deutscher Mediziner
 Karl Theodor Sonnenkalb (1821–1891), deutscher Jurist und Politiker